Der Skisprung-Continental-Cup 2011/12 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 41 Wettbewerben für Herren und 16 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 2. Juli 2011 und dem 11. März 2012 bei den Herren, bzw. zwischen dem 19. Juli 2011 und dem 19. Februar 2012 bei den Damen in Europa, Asien und Nordamerika veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2011
 Skisprung-Weltcup 2011/2012

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2011/12
Wintersport-Continental-Cup 2011/12